La saison 1995 du Championnat de Norvège de football était la  de la première division norvégienne à poule unique, la Tippeligaen. Depuis cette saison, 14 clubs - et non plus 12 comme lors des saisons précédentes - jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour. La poule de Promotion-Relégation disparaît totalement puisque les 3 derniers du classement sont directement relégués en .

C'est le Rosenborg BK qui termine en tête du championnat.  C'est le  de champion de Norvège de son histoire et le  consécutif.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Vålerenga Fotball a reçu une pénalité de 2 points

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Norvège de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Norvège de football
Norvège